Маґура — дочка громовержця Перуна, хмарна діва, у  слов'янській мітології прекрасна, крилата, войовнича. Маґура те ж саме, що скандинавська валькирія. Серце її навіки віддане славним ратникам і богатирям.

На полі брані Маґура підбадьорює богатирів войовничими закликами, її золотий шолом виблискує на сонці, вселяючи радість і надію в серця. Ну а якщо воїн упав від удару ворожого меча або пронизаний стрілою, Маґура осінить його своїми крилами, торкнеться охололих вуст — і дасть випити води з золотої чаші. Ті, хто покуштував живої води Маґури, відправиться в Ирій, в райські чертоги, — для життя вічного, де серед неземного блаженства довічно пам'ятатиме він останній поцілунок Маґури.

Цікаві факти 
 У Карпатах є гора Маґура. У Карпатах «маґурою» називають гору з вершиною, що повністю вкрита лісом.
 На честь Маґури названо 47-му окрему механізовану бригаду у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

Примітки

Ресурси Інтернету 
 Магура   

Слов'янська міфологія